Sessegnon peut désigner :
 Ryan Sessegnon (2000-), footballeur anglais, frère jumeau de Steven ;
 Stéphane Sessègnon (1984-), footballeur béninois ;
 Steven Sessegnon (2000-), footballeur anglais, frère jumeau de Ryan.